HTZ može značiti:
 Hrvatska turistička zajednica, nacionalna turistička organizacija
 Hrvatska traži zvijezdu, hrvatski talent show